Katharina Renata von Österreich (* 4. Jänner 1576 in Graz; † 29. Juni 1599 in Graz) aus dem Haus der Habsburger war eine Erzherzogin von Österreich.

Leben 
Katharina Renata war eine Tochter des Erzherzogs Karl II. von Österreich-Steiermark (1540–1590) aus dessen Ehe mit Maria Anna  (1551–1608), Tochter des bayrischen Herzogs Albrecht V. Bei Katharina Renata und ihren Schwestern soll die berühmte Habsburger Unterlippe wieder deutlich zum Vorschein gekommen sein.

Katharina Renata wurde mit Ranuccio I. Farnese, Herzog von Parma und Piacenza (1569–1622) verlobt, starb aber schon vor der Eheschließung erst 23-jährig, noch bevor die Heiratsverhandlungen in Gang kamen. Sie wurde im Habsburger-Mausoleum der Basilika Seckau bestattet.

Vorfahren

Literatur

Einzelnachweise 

Habsburger (Innerösterreichische Linie)
Geboren 1576
Gestorben 1595
Frau